Лу́чшие бомбарди́ры чемпиона́та Финляндии по футбо́лу () — список лучших бомбардиров основных финской лиги Вейккауслиига начиная с сезона 1990 по сезон 2020. Лучшим бомбардиром становится игрок, забивший больше всех мячей в чемпионате Финляндии.

Вейккауслиига (с 1990) 

Футбол в Финляндии
Чемпионат Финляндии по футболу